Fantastic Four pode ser:
 Fantastic Four, uma banda desenhada criada pela Marvel Comics.
 Fantastic Four, um filme de Tim Story, de 2005.
 Fantastic Four: World's Greatest Heroes, é um desenho animado de 2006.

Desambiguação